Jordan Brown (ur. 9 października 1987 roku w Antrim) – północnoirlandzki snookerzysta.

Kariera 
Zadebiutował w Main Tourze w sezonie 2009/2010. Utrzymał się tylko przez jeden sezon. Powrócił do gry zawodowej w 2018 po kwalifikacjach z Q School. W lutym 2021 wygrał swój pierwszy turniej rankingowy Welsh Open 2021 pokonując w finale Ronnie O’Sullivana 9-8. W momencie rozpoczęcia turnieju zajmował 81 pozycję w rankingu.

Występy w turniejach w całej karierze

Statystyka zwycięstw

Turnieje rankingowe 
 Welsh Open 2021

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Urodzeni w 1987
Północnoirlandzcy snookerzyści